

Formoso est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Formoso est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Formoso do Araguaia est une municipalité de l'État du Tocantins.

États-Unis 
 Formoso, ville située au Kansas.

Homonymie de toponyme